Menòdot de Samos, historiador grec.
 Menòdot de Nicomèdia (s. II), metge grec.